Het Afrikaans kampioenschap korfbal 2018 is de 4e editie van dit landentoernooi.

Deze editie werd gehouden in Chitungwiza in Zimbabwe, van 27 april tot 29 april. 
Er deden deze editie 3 landen mee namelijk: ,  en .

Het toernooi dient ook als kwalificatie voor het wereldkampioenschap korfbal 2019. Zuid-Afrika is al gekwalificeerd omdat ze het WK organiseren, 1 ander team plaatst zich hierdoor ook voor het WK 2019.

Speelschema

Eindstand

2018
Korfbal in 2018
Sportevenement in Zimbabwe